Аркадий Дмитриевич Филиппе́нко (1911/1912 — 1983) — украинский советский композитор. Народный артист УССР (1969). Лауреат Сталинской премии второй степени (1949). Член ВКП(б) с 1947 года.

Биография 
А. Д. Филиппенко родился 26 декабря 1911 года (8 января 1912 года) в Киеве. В 1939 окончил КГК имени П. И. Чайковского по классу композиции Л. Н. Ревуцкого.

Участник Великой Отечественной войны.

В 1948—1952 — ответственный секретарь, в 1954—1956 и с 1973 — заместитель председателя правления СК УССР.

С 1968 — секретарь правления СК СССР. С этого же года — президент музыкальной секции Украинского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами.

А. Д. Филиппенко умер 24 августа 1983 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1949) — за 2-й струнный концерт (1948);
 Народный артист УССР (1969);
 Орден Октябрьской Революции (20.01.1972);
 Орден Трудового Красного Знамени (24.11.1960);
 Медаль «За трудовое отличие» (30.06.1951).

Творчество 

Оперетты:
 Голый президент (Буздновская история, Киев, 1967)
 Сто первая жена султана (Киев, 1972)
Для хора и симфонического оркестра:
 опера для детей «В зелёном саду» (1967)
Кантаты:
 Прославим слово Ленина (сл. П. Тычины, 1967)
 вокально-симфоническая поэма «Дума о бессмертном Кобзаре» (сл. П. Тычины, 1961)
 В дружбе воедино (сл. А. Ющенко, 1970)
Для симфонического оркестра:
 Героическая поэма (1947)
 Концертный вальс (1960)
Для струнного оркестра:
 Симфония (1976)
 струнные квартеты: I (1939), II (1948), III (1971), IV (1977), V (1979)
Для фортепиано:
 сюита «Зверинец» (1935)
 сонаты: I (1936), II (1937)
Романсы для голоса и фортепиано, в том числе:
 Коммуна выжила, однако (сл. Э. Потье, 1936)
 За рекой вдали (сл. С. П. Щипачёва, 1954)
 Роняет листья клён поникший (сл. В. Бычко, 1960)
Хоры с оркестром, в том числе:
 Коммунистической партии слава (сл. В. Лефтия, 1954)
 С именем Ленина (сл. В. Бычко, 1955)
 Советская славная Украина (сл. П. Г. Тычины, 1957)
 Комсомольская шахтёрская (сл. В. Бычко, 1959)
 Ленина ясная заря (сл. П. Г. Тычины, 1959)
 Славлю мою Отчизну (сл. П. Г. Тычины, 1960)
 Партия и народ (сл. В. Н. Сосюры, 1963)
 Отчизна, в дружбе ты прекрасна (сл. Н. Л. Нагнибеды, 1965)
 Хвала народу-победителю (сл. В. Лагоды, 1975)
 Марш знаменосцев Октября (сл. В. Лагоды, 1977)
 Ода Ленину (сл. В. Лагоды, 1980)
Для народного хора:
 Идёт весна над нивами (сл. Т. Масенко, 1958)
 Слава Украины — наши героини (сл. В. Лагоды, 1959)
 Хорошо нам на полях (сл. Л. Ревы, 1958)
Детские песни (свыше 300)

Музыка к драматическим спектаклям 
 «Калиновая Роща» А. Е. Корнейчука (1949, Малый театр)
 «Кому улыбались звёзды» А. Е. Корнейчука (КУАДТ театр имени И. Я. Франко, 1958)

Фильмография 
 1955 — Урок жизни;
 1956 — Есть такой парень
 1957 — Волшебная ночь
 1959 — Мечты сбываются
 1961 — Вечера на хуторе близ Диканьки
 1963 — Королевство кривых зеркал
 1967 — Ребёнок
 1969 — Варвара-краса, длинная коса
 1972 — Золотые рога
Музыка к радио- и телепередачам.

Примечания

Ссылки 
 Надгробие на могиле А. Д. Филиппенко

Народные артисты Украинской ССР
Выпускники Киевской консерватории
Члены КПСС
Члены Союза композиторов СССР
Члены Национального союза композиторов Украины
Участники Великой Отечественной войны